В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Boston 1984, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1984, Барбара Поттер і Шерон Волш виграли титул, у фіналі перемігши пару Андреа Леанд і Мері Лу Деніелс 7–6, 6–0.

Сіяні пари 

Відсутня
 Барбара Поттер /  Шерон Волш (чемпіонки)

 Гана Мандлікова /  Гелена Сукова (півфінал)
 Розалін Феербенк /  Венді Вайт (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Boston